Выпуклость и вогнутость:
 Выпуклость и вогнутость (литография Эшера) — картина голландского живописца-графика Маурица Корнелиса Эшера.
 Выпуклость и вогнутость (математика) — свойство графика функции y=f(x) (кривой), заключающееся в том, что каждая дуга кривой лежит не выше (не ниже) своей хорды.